Satchell ist der Familienname folgender Personen:

 Paige Satchell (* 1998), neuseeländische Fußballspielerin
 William Arthur Satchell (1861–1942), neuseeländischer Romancier, Verleger, Journalist und Unternehmer